Nérigean francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2008-2014 Jean-Luc Lamaison

Demográfia

Látnivalók 
 Saint Martin templom

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 INSEE
 Prefektúrák
 annuaire-mairie.fr

Gironde megye települései